Anders Huss, né le  à Sollefteå en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. Il est le père de Viktor Huss.

Biographie 
Son maillot floqué du numéro 26 est retiré de l'équipe du Brynäs IF.

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984 || Brynäs IF || Elitserien
|| 35 || 12 || 6 || 18 || 20 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Brynäs IF || Elitserien
|| 35 || 11 || 8 || 19 || 22 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Brynäs IF || Elitserien
|| 36 || 20 || 7 || 27 || 36 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1986-1987 || Brynäs IF || Elitserien
|| 33 || 12 || 13 || 25 || 40 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || Brynäs IF || Elitserien
|| 40 || 14 || 12 || 26 || 28 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Brynäs IF || Elitserien
|| 40 || 22 || 17 || 39 || 26 || 5 || 3 || 1 || 4 || 0
|-
| 1989-1990 || Brynäs IF || Elitserien
|| 36 || 19 || 19 || 38 || 32 || 5 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 1990-1991 || Brynäs IF || Elitserien
|| 35 || 9 || 5 || 14 || 30 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1991-1992 || Brynäs IF || Elitserien
|| 39 || 14 || 29 || 43 || 26 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1992-1993 || Brynäs IF || Elitserien
|| 39 || 8 || 16 || 34 || 38 || 10 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
| 1993-1994 || Brynäs IF || Elitserien
|| 39 || 11 || 13 || 24 || 12 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1994-1995 || Brynäs IF || Elitserien
|| 40 || 9 || 11 || 20 || 26 || 14 || 5 || 1 || 6 || 22
|-
| 1995-1996 || Timrå IK || Division 1
|| 28 || 12 || 21 || 33 || 32 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Brynäs || Elitserien
|| 46 || 12 || 11 || 23 || 26 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || Brynäs || Elitserien
|| 41 || 8 || 14 || 22 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1998-1999 || Brynäs || Elitserien
|| 40 || 8 || 2 || 10 || 59 || 13 || 0 || 3 || 3 || 20
|-
| 1999-2000 || Timrå IK || Allsvenskan 
|| 40 || 1 || 10 || 11 || 47 || 10 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
| 2000-2001 || Timrå IK || Elitserien
|| 23 || 1 || 1 || 2 || 6 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1964
Naissance à Sollefteå			
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Timrå IK
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Attaquant de hockey sur glace